Chedly El Okby peut désigner :

 Chedly El Okby, homme politique tunisien ;
 Chedly El Okby (1945-), écrivain tunisien.